Gräfer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Meisl (geborene Gräfer; * 1978), deutsche Handballspielerin
 John Andrew Graefer (1746–1802); Gärtner und Botaniker deutscher Herkunft
 Wilhelm Gräfer (1885–1945), von 1924 bis 1945 Bürgermeister der Hansestadt Lemgo

Siehe auch:
 Gräffer